

Patronymes 
Laptev (masculin ; ) ou Lapteva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Laptev (1701-1771), vice-amiral et explorateur russe de l'Arctique
 Khariton Laptev (1700-1763), officier de marine et explorateur russe de l'Arctique, cousin du précédent

Toponymes 
 Détroit de Dmitri-Laptev
 Mer des Laptev

Patronyme russe